

Patronyme

 Gustave Lacasse, (1890-1953), médecin et homme politique franco-ontarien
 Joseph Lacasse (1894-1975), peintre belge naturalisé français
Florent Lacasse (né en 1981), athlète français
Marie-Ève Lacasse (née en 1982), autrice et journaliste canadienne naturalisée française

Toponyme
 Lacasse, ancienne commune française de la Haute-Garonne, aujourd'hui intégrée à Lavernose-Lacasse

Homonymie de patronyme